Drzewo genealogiczne królów Jerozolimy przedstawia władców Królestwa Jerozolimy, od jego powstania w 1099 roku do upadku Akki w 1291 roku, i ich powiązania rodzinne. Nie obejmuje wobec tego tytularnych władców królestwa, którzy zgłaszali pretensje do władzy po utracie posiadłości przez łacinników w Palestynie.

Zobacz też 
 Królowie Jerozolimy
 Królestwo Jerozolimskie

Drzewa genealogiczne